

Pessoas 
 Lynd Ward
 Staughton Lynd
 Robert Staughton Lynd

Localidades 
 Lynd (Minnesota)

Veja também 
 Lind
 Lynde

Desambiguação